Gilmer ist der Familienname folgender Personen:

 Dixie Gilmer (1901–1954), US-amerikanischer Politiker
 Dylan Gilmer (* 2009), US-amerikanischer Schauspieler und Hip-Hop-Künstler
 Elizabeth Meriwether Gilmer (1870–1951), US-amerikanische Journalistin
 George Rockingham Gilmer (1790–1859), US-amerikanischer Politiker
 Gloria Ford Gilmer (1928–2021), US-amerikanische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Hugo Gilmer (1822–1871), hessischer Gutsbesitzer und Politiker und Abgeordneter der 2. Kammer der Landstände des Großherzogtums Hessen
 Jeremy Francis Gilmer (1818–1883), General der Konföderierten im Amerikanischen Bürgerkrieg
 John Adams Gilmer (1805–1868), US-amerikanischer Politiker
 Julius Gilmer (1880–1959), hessischer Jurist und Politiker (CDU)
 Karl Gilmer (1841–1894), deutscher Reichsgerichtsrat
 Theodor Gilmer (1779–1854), hessischer Landtagsabgeordneter und geheimer Oberfinanzrat
 Thomas Walker Gilmer (1802–1844), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Gilmer (Illinois)
 Gilmer (Texas)
 Gilmer (Washington)
 Gilmer (West Virginia)

Siehe auch:
 Gilmer Township
 Gilmer County